

Filmművészet
Mostohaapa (Beau père), 1981-ben bemutatott francia vígjáték-dráma

A mostohaapa (The Stepfather), 1987-ben bemutatott amerikai lélektani thriller
A mostohaapa 2. (Stepfather II), 1989-ben bemutatott amerikai lélektani thriller, az 1987-es film folytatása
A mostohaapa 3. (Stepfather III), 1992-ben bemutatott amerikai televíziós horrorfilm, a trilógia befejező része
A mostohaapa (The Stepfather), 2009-ben bemutatott amerikai horrorfilm, az 1987-es film feldolgozása